Klášter voršilek  je označení klášterů v různých městech  a městských částech České republiky:
 Klášter voršilek (Brno): původně klášter františkánek v Brně, při kostele svatého Josefa se nachází v městské části Brno-střed, Brno, Jihomoravský kraj.
 Klášter voršilek (Hradčany): je bývalý klášterní areál při kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, Praha.
 Klášter voršilek (Praha): je barokní klášterní komplex při kostele svaté Voršily na Národní třídě, Nové Město, Praha.
 Klášter voršilek (Liberec): je bývalý konvent řádu sester svaté Voršily. Novogotický areál z roku 1898 se nachází se na Klášterní ulici v V. libereckém obvodu Kristiánov.

možná hledáte také 
 Klášter řádu svaté Voršily (Kutná Hora) neboli  Klášter voršilek v Kutné Hoře či Kutnohorský dům sester voršilek se nachází v ulici Jiřího z Poděbrad ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno